Tony Moore (muzikant), Engels singer-songwriter, muzikant en radiopresentator
Tony Moore (tekenaar), Amerikaans comictekenaar
Tony Moore (atleet), Fijisch atleet